Antoni Mikołaj Radziwiłł (1741–1788) – kanonik wileński, sekretarz wielki koronny
 Antoni Henryk Radziwiłł (1775–1833) – książę, polityk, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
 Antoni Wilhelm Radziwiłł (1833–1904) – ordynat nieświeski i klecki, generał pruski
 Antoni Albrecht Wilhelm Radziwiłł (1885–1935) – ordynat nieświeski i klecki, ziemianin, oficer
 Anthony Radziwill (1959–1999) – książę, spokrewniony z rodziną Kennedych, dziennikarz